El término la Muerte puede referirse a:

 a La Muerte, carta del tarot;
 a La Santa Muerte, culto a La Santísima Muerte;
 a La Muerte, personaje de la saga Mundodisco, de Terry Pratchett;
 a la muerte, el final de la vida;
 a Muerte, personificación y figura literaria y del imaginario popular;
 a La Muerte, álbum de la banda neerlandesa de death metal Gorefest.